Plusieurs  possèdent un quai de la Marne :

Quai de la Marne à Dieppe
 Quai de la Marne à Fécamp
 Quai de la Marne à Joinville-le-Pont
 Quai de la Marne à Paris

Voir aussi 
 
 
 
 

Marne, quai
Marne, quai